Schuchert ist der Familienname folgender Personen:
 August Schuchert (1900–1962), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Charles Schuchert (1858–1942), US-amerikanischer Paläontologe
 Peter Schuchert (* 1958), Schweizer Zoologe

Siehe auch:
 Schuckert
 Schuchart
 Schuchardt
 Schuchhardt
 Schuchard